Луїс Даймонд Філліпс (нар. Апчерч; 17 лютого 1962) — філіппінсько-американський актор і кінорежисер. Його прорив стався, коли він зіграв роль Річі Валенса в біографічній драмі «Бамба» (1987). За фільм «Підтримку та захист» (1988) Філліпс був номінований на премію «Золотий глобус» і отримав премію « Незалежний дух» .

Філліпс дебютував на Бродвеї у 1996 році, відновивши «Король і я», отримавши номінацію на премію «Тоні» за роль короля Сіаму Монгкута. Інші відомі фільми Філліпса включають Молоді стрільці (1988), Молоді стрільці 2 (1990), Мужність під вогнем (1996), Велика справа (1998), Зруйнований палац (1999), Che (2008) і 33 (2015). У телесеріалі Лонгмайр він зіграв головного героя на ім'я Генрі Стоячий Ведмідь. Він грав лейтенанта поліції Нью-Йорка Гіла Арройо в «Блудному сині» на FOX з 2019 по 2021 рік.

Раннє життя 
Філліпс народився 17 лютого 1962 року на військово-морській базі Субік-Бей на Філіппінах у сім'ї Люсіти Умаям Аранас і Джеральда Амона Апчерча (1935–1963), командира екіпажу морської піхоти KC-130. Його мати, уродженка Канделарії, Замбалес, була філіппінкою. Його батько був американцем шотландсько-ірландського та черокі походження.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

 Lou Diamond Phillips BLVD (showcases the life and career of the actor since 1999)
 
 
 
 
 Lou Diamond Phillips Hendon Mob poker tournament results

Телережисери США
Американські телеактори
Американські сценаристи
Американські кіноактори
Іспанці США
Американці китайського походження
Народились 1962